Marie Sasko-Altenburská (2. srpna 1854 – 8. října 1898) byla manželkou brunšvického regenta Albrechta Pruského.

Rodina 
Marie se narodila jako jediný přeživší potomek Arnošta I. Sasko-Altenburského a jeho manželky Anežky Anhaltsko-Desavské, její mladší bratr Jiří zemřel v dětství. Protože její otec neměl žádné přeživší syny, zdědil jeho titul Mariin bratranec Arnošt.

Manželství a potomci 
Marie se 9. dubna 1873 v Berlíně provdala za prince Albrechta, vnuka Fridricha Viléma III. Manželství Albrechtových rodičů bylo nešťastné a později se rozvedli; proto nechtěli, aby se jejich syn ženil příliš brzy, a tak se oženil až ve 36 letech. Diváci poznamenali, že svatební obřad byl velkolepější, než většina ostatních, průvod zahajovala garda dragounů, a svatby se účastnili i císař s císařovnou. Marie byla popisována jako vlastnice "dívčí krásy a skromného nenáročného chování" a že "nejednou zaujala množství lidí".

Marie měla s Albrechtem tři synyː

 Fridrich Jindřich Albrecht (1874–1940)
 Jáchym Albrecht Pruský (1876–1939); oženil se s Marií von Blich-Sulzer a Karolínou Kornelií Stockhammerovou
 Fridrich Vilém Pruský (1880–1925); oženil se s Agátou Hohenlohe-Schillingsfürstskou

Pozdější život 
V roce 1885 byl Albrecht jmenován brunšvickým regentem, místo Ernesta Augustuse Hannoverského, který byl z funkce odvolán německým kancléřem Otto von Bismarckem. Ernest Augustus byl také Mariiným vzdáleným příbuzným, jeho matkou byla královna Marie Sasko-Altenburská. Po přijetí regentství přebývali Albrecht s Marií hlavně v Brunšviku, Berlíně a Kamenci.

Princezna Marie zemřela 8. října 1898 v Kamieniec Ząbkowicki. Jejího pohřbu, který se konal na zámku, kde zemřela, se účastnili také císař Vilém II. a císařovna Augusta Viktorie.

Mariin manžel Albrecht zemřel v roce 1906. Oba byli pohřbeni Mausoleu auf dem Hutberge v parku kamenického zámku. Po Druhé světové válce bylo mauzoleum vypleněno a oni byli v parku přemístěni.

Tituly a oslovení 
 2. srpna 1854 – 9. dubna 1873: Její Výsost princezna Marie SAsko-Altenburská
 9. dubna 1873 – 8. října 1898: Její Královská Výsost princezna Marie Pruská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Pruské princezny
Wettinové
Narození 2. srpna
Narození v roce 1854
Úmrtí 8. října
Úmrtí v roce 1898
Ženy